Екабпилс:
 Екабпилс — город в Латвии.
 «Екабпилс» — латвийский футбольный клуб из одноимённого города.